

Sciences et techniques 
 En géomorphologie, une narce ou narse (du pré-latin nartia, « marécage ») est une zone humide, souvent une tourbière. L'origine peut être glaciaire ou volcanique (maars).

Sciences humaines et sociales 
 Narce est une cité antique du Latium, une colonie falisque située à  au sud de Faléries, l'actuelle Civita Castellana.

Culture et société 
 Le château de Narcé est un château situé à Loire-Authion (Maine-et-Loire, région Pays de la Loire, France).